Recuperación puede referirse a:

Aeronáutica 
 Recuperación de posiciones anormales, un tipo de maniobra aérea.

Ecología 
 Recuperación de fauna, en centros dedicados al cuidado de animales enfermos o heridos.
 Recuperación del vapor, proceso de recuperar los vapores de la gasolina y otros combustibles, de modo que no se escapen en la atmósfera.
 Reutilización, recuperación de productos ya usados.

Informática 
 Búsqueda y recuperación de información, ciencia de la búsqueda de información en documentos electrónicos y cualquier tipo de colección documental digital, encargada de la búsqueda dentro de estos mismos.
 Recuperación de datos, el proceso de restablecer la información contenida dispositivos de almacenamiento de datos dañados.
 Consola de recuperación, una característica de Windows 2000 y Windows XP cuya función primaria es buscar un problema en caso de que el entorno gráfico de Windows no funcione.
 Lenguajes de recuperación para las páginas web.
 Plan de recuperación ante desastres, proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos.
 Recuperación rápida, algoritmo implementado en las comunicaciones mediante del protocolo TCP.

Ciencias sociales 
 Caída y recuperación de civilizaciones, dentro de la teoría de la historia de Arnold J. Toynbee.
 Recuperación (sociología), concepto sociológico nacido dentro de la filosofía del situacionismo.

Ciencias de la salud 
 Recuperación de la salud o curación es el proceso de restauración de la salud (total o parcialmente) de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. 
 Recuperación (memoria), el proceso de evocación de sucesos, eventos o información almacenada en la memoria.